Japans voetbalelftal (mannen)
 Japans voetbalelftal (vrouwen)
 Japans olympisch voetbalelftal (mannen)